

Niemcy 
 Rothenburg – dzielnica Wettin-Löbejün
 Rothenburg ob der Tauber – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Rothenburg ob der Tauber – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Rothenburg/O.L. – miasto w Saksonii, w powiecie Görlitz
 Rothenburg/O.L. – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Czerwieńsk

Szwajcaria 
 Rothenburg – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf

Zobacz też 
 Rotenburg
 Rothenberg
 Rottenburg